Свирж — топоним

Украина 
 Свирж — село, Перемышлянский район, Львовская область
 Свирж — село, Шосткинский район, Сумская область
 Свирж — река в Сумской области
 Свирж — река в Ивано-Франковской и Львовской областях